Podnowinka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka
 Podnowinka – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka